Ефи́м Нау́мович Городе́цкий () — советский  и историограф, специалист по истории СССР, доктор исторических наук.

Биография 
Родился 16 января (29 января по новому стилю) 1907 года в Виннице Подольской губернии в еврейской семье.

Начал трудовую деятельность с 13 лет, в 1920—1922 годах работал подмастерьем в частных мастерских по изготовлению этикеток и папиросных гильз, затем учился в фабрично-заводском училище в Одессе, которое окончил с квалификацией «циркулярщик». В 1923—1926 годах работал на мебельной фабрике и лесопильном заводе в Виннице. В 1924 году был принят в комсомол. В 1925—1926 годах состоял членом правления окружного отделения Союза деревообделочников.

В 1926—1928 годах учился в педагогическом техникуме в Киеве, член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. С 1928 по 1930 год учился на этнологическом факультете Московского государственного университета (бывший факультет общественных наук), затем — в аспирантуре Московского института философии, литературы и истории (1931—1933), который отделялся от МГУ, а затем в 1941 году снова был с ним слит. В 1933—1942 годах — научный сотрудник редакции «История гражданской войны в СССР». Заведующий историческим отделением (1932), и. о. заведующего кафедрой истории ВКП(б) и ленинизма (1932—1933) МИФЛИ. В 1935 году под руководством И. И. Минца защитил кандидатскую диссертацию на тему «Центральная рада».

В 1940 году был назначен доцентом кафедры истории СССР исторического факультета МГУ, с 1942 года работал в аппарате ЦК ВКП(б), одновременно преподавал в ВПШ и АОН при ЦК. В 1943 году ему была присуждена Сталинская премия за труд по истории Гражданской войны в России. Во время Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована на Урал в Красноуфимск, в Москву вернулась в 1944 году. Городецкий стал лектором ЦК ВКП(б), получил должность заместителя заведующего отделом науки Управления пропаганды и агитации. Побывал и на фронтах войны: был старшим политруком, имел награды за оборону Москвы, Сталинграда и Кавказа; по окончании войны был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В конце 1940-х годов Ефим Городецкий был в числе советских историков, против которых выступил проректор МГУ А. Л. Сидоров в рамках кампании по борьбе с «безродным космополитизмом» — большинство из учёных были еврейскими интеллектуалами. После смерти Сталина в СССР стали восстанавливаться нормы исторической науки, и советские историки в последующее десятилетие стремились искоренить фальсификацию и искажения последних лет правления И. В. Сталина. В 1950-е годы Городецкий продолжал преподавать в МГУ.

В 1960—1989 годах работал в Институте истории (с 1968 года — Институт истории СССР), был заместителем председателя Научного совета АН СССР «История исторической науки». В 1961 году был удостоен премии имени М. В. Ломоносова за работы по истории революционной и государственной деятельности В. И. Ленина. В 1964 году защитил в Институте истории докторскую диссертацию на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция и создание Советского государства». В последующие годы работал в области историографии Октябрьской революции. Член редколлегий ежегодника «История и историки» (1965—1987) и сборника «Исторические записки» (1970—1990).

Автор работ по истории России начала XX века, эпохе Октябрьской революции и гражданской войны, проблемам методологии, историографии, источниковедения и истории советской культуры. Участвовал в создании ряда коллективных трудов и монографий. Многие работы Е. Н. Городецкого переведены на иностранные языки.

Был женат на Полине Вениаминовне Гурович (1907—1979), тоже историке. Их дети: дочь Инна (1930—2017) — историк-международник, сыновья Александр (род. 1938) — химик, Евгений (род. 1941) — физик. Вторым браком был женат на историке Людмиле Марковне Зак (1917—2001).

Умер 20 июня 1993 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище. В Институте российской истории РАН хранится личное дело Е. Н. Городецкого.

Основные работы 

 История гражданской войны в СССР. М., 1942. Т. 2 (член авторского коллектива);
 Бурджалов Э. Н., Городецкий Е. Н., Минц И. И., Яковлев Н. Н. История СССР. Часть III — Вторая половина XIX века — начало XX века. Учебное пособие для слушателей ВПШ при ЦК ВКП(б). М., 1946;
 «Из истории Московского университета. 1917—1941» (1955, редактор);
 «Свердлов. 1885—1919. Жизнь и деятельность» (1961; в соавт.);
 Рождение Советского государства. 1917—1918 гг. М., 1965 (2-е изд. 1987);
 Ленин — основоположник советской исторической науки: история советского общества в трудах В. И. Ленина. М., 1970;
 Свердлов. М., 1971 (2-е изд. 1973; 3-е изд. 1981; в соавт. с Ю. П. Шараповым; в сер. «ЖЗЛ»);
 Советская историография истории Великого Октября. 1917 — середина 30-х гг. М., 1981;
 Историографические и источниковедческие проблемы Великого Октября (середина 30-х-60-е гг.). Очерки. М., 1982;
 Ленинская лаборатория исторического исследования. М.: Знание, 1984 (Новое в жизни, науке, технике. История. Вып. 7)

Литература 
 Булыгина Т. А. Общественные науки в СССР 1945—1955 гг. М., 2000;
 Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М, 2009;
 Лельчук В. С. Уроки Городецкого (к 90-летию со дня рождения) // Отечественная история. 1997. № 1;
 Лавров В. М. Учёный, наставник, человек (Чтения памяти Е. Н. Городецкого) // Археографический ежегодник за 1994 г. М., 1996;
 Покровский А. С. Е. Н. Городецкий как археограф и источниковед истории Великого Октября (К 80-летию со дня рождения) // Археографический ежегодник за 1987 г. М., 1988;
 Покровский А. С., Лавров В. М. Диалог об учителе (Памяти Е. Н. Городецкого) // Кентавр. 1993. № 6;
 Тихонов В. В. Историк Е. Н. Городецкий и кампания по борьбе с «безродным космополитизмом» // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 2.

Примечания

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Всемирная история»
 Историк Е. Н. Городецкий и кампания по борьбе с «безродным космополитизмом»
 Городецкий Ефим Наумович
 Фонд Е. Н. Городецкого 

Историки СССР
Историки России
Выпускники этнологического факультета МГУ
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Политработники Великой Отечественной войны
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Исследователи Гражданской войны в России
Жертвы борьбы с космополитизмом
Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище